Les termes siège de Turin, prise de Turin, reddition de Turin ou bataille de Turin peuvent faire référence à :

 Bataille et prise de Turin en 218 av. J.-C. par Hannibal
 Bataille et prise de Turin en 312 par Constantin Ier
 Siège de Turin en 1640 par Cadet la Perle pendant la Guerre franco-espagnole
 Bataille de Turin en 1706 par Philippe d'Orléans, Louis d'Aubusson de la Feuillade, Ferdinand de Marsin et Sébastien Le Prestre de Vauban pendant la guerre de Succession d'Espagne
 Prise de Turin qui est un coup d'état orchestré par la France en 1798, lors de la constitution de la République piémontaise
 Siège de Turin en 1799 par le général russe Josef Philipp Vukassovich
 Reddition de Turin aux Français, en 1800, après la bataille de Marengo.

Notes 

Turin